McKinley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McKinley Township (Emmet County, Michigan)
 McKinley Township (Huron County, Michigan)
 McKinley Township (Minnesota)
 McKinley Township (Douglas County, Missouri)
 McKinley Township (Polk County, Missouri)
 McKinley Township (Stone County, Missouri)
 McKinley Township (North Dakota)
 McKinley Township (Garfield County, Oklahoma)
 McKinley Township (Lincoln County, Oklahoma)
 McKinley Township (Woods County, Oklahoma)
 McKinley Township (South Dakota)